Fasti - calendario che regolava la vita dei romani organizzato dai pontifex maximus
 Fasti - opera di Publio Ovidio Nasone
 Fasti consulares - nell'antica Roma cataloghi che raccolsero gli elenchi annuali delle magistrature
 Fasti triumphales - nell'antica Roma opera letteraria di descrizione dei trionfi o degli avvenimenti importanti
 Fasti sacerdotales - nell'antica Roma documento contenente la lista dei sacerdoti
 Fasti vindobonenses - opera annalistica riguardante il periodo della tarda Repubblica e dell'Impero romano